Umagillidae — родина війчастих плоских червів. Представники родини є паразитами та коменсалами голкошкірих та сипункулід.

Роди 
Bicladinae Stunkard & Corliss, 1951
Bicladus Kaburaki, 1925
Collastominae Wahl, 1910
Desmote Beklemischev, 1916
FallacohospesKozloff, 1965
Collastoma Dörler, 1900
Umagillinae Wahl, 1910
Anoplodiera Westblad, 1930
Anoplodiopsis Westblad, 1953
Anoplodium Schneider, 1858
Cleistogamia Faust, 1924
Macrogynium Meserve, 1934
Monticellina Westblad, 1953
Notothrix Hickman, 1956
Ozametra Marcus, 1949
Paranotothrix Cannon, 1982
Seritia Cannon, 1982
Syndesmis Francois, 1886
Syndisyrinx Lehman, 1946
Umagilla Wahl, 1909
Wahlia Westblad, 1930
I.S.
Parafallacohospes Shinn, 1987

Посилання 
Wahl, 1910 : Beitrage zur Kenntnis der Dalyelliiden und Umagilliden. Fischer, Jena.
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Турбелярії
Родини тварин